Abejorros puede referirse a:
 el nombre común de la planta Ophrys lutea;
 el nombre común de la planta Ophrys tenthredinifera.